Divci je lahko:
 Divci, Prijepolje (Srbija)
 Divci, Valjevo (Srbija)